Сумбулово — название нескольких населённых пунктов:
 Сумбулово — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Сумбулово — деревня в Куркинском районе Тульской области.